«Леди Ма́кбет Мценского уезда» — повесть Н. С. Лескова (1864). По её мотивам были созданы:
 «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») — опера Д. Д. Шостаковича (1932, первая постановка — 1934).
 «Леди Макбет Мценского уезда» — фильм Романа Балаяна (СССР, 1989).
 «Сибирская леди Макбет» — фильм Анджея Вайды (Югославия—Польша, 1962).

См. также 
 «Катерина Измайлова» — фильм-опера, режиссёр Михаил Шапиро (СССР, 1966).